Крис А́ндерсон ():  (1925—1986) — шотландский футболист и тренер.
  (1926—2008) — американский джазовый пианист.
  (род. 1953) — австралийский регбист (регби-лиг), тренер.
 Андерсон, Крис (род. 1957) — бизнесмен, куратор ежегодной конференции Technology, Entertainment, Design.
  (род. 1961) — британо-американский писатель и предприниматель.
 Андерсон, Крис (род. 1968) — австралийский легкоатлет, прыгун в высоту, член национальной сборной Австралии.